Aquincum megállóhely (HÉV)
Aquincum megállóhely (MÁV)